Hatari (swahili für „Gefahr“ bzw. isl. für „Hasser“) bezeichnet:

 Hatari (Band), isländische Band
 Hatari (Emulator), Atari-ST-Emulator für u. a. Linux
 Hatari!, Film von Howard Hawks